Deze lijst omschrijft elke Algerijn die ooit professioneel wielrenner is geweest. Dit wil zeggen dat hij (of zij) een contract heeft gehad bij een professionele wielerploeg.

A
Salim Abad (11 maart 1974)
Karim Abd Chairi
H. Abdallah
Mukhtar Abdul
Dahmane Al Debi
Djaafar Abdelatif Al Mehdi
Brahim Al Ouareth
Fares Allik (15 augustus 1978)
Mohamed-Larbi Aoun Seghir (16 februari 1986)
Ismail Assad

B
? Bacha
Nabil Baz
Mohamed Belabid
Mourad Beladjila
Chibane Belkacem
Mohamed Belkacem
Salim Belksir
Houda Belmadani
Abdelkader Belmokhtar
Abdalla Ben Yousef (10 april 1987)
? Benguerna
Moussa Bessa
Irbeh Bezine Sebti
Okkacha Bouanani
Sadek Boulekrache
Z. Bousahla

C
Redouane Chabaane (18 december 1986)
Abdelkader Chabane
Hichem Chabane (10 augustus 1988)
Mostafa Chareuf (Hammam Bou Hadjar, 18 mei 1925)
Karim Chekaoui
Hamid Chibane
Abdelkrim Chikha
X Chikhoune

D
A. Waheb Demerdji
Billal Derbal
Omar Di Felice (Rome, 21 september 1981)
? Dorbane
Ali Dribine

E
Omar Ehrman
David El Aichi

F

G
Raphael Galiero
Karim Mpora Gherabiouh
Madjid Ghoumarassi
Emile Godard
Alain Guercy
Gerard Guercy
A Guerroudj

H
Khelil Haddad (6 februari 1975)
Farouk Hamza
Hakim Hamza (30 augustus 1973)
Madjid Hamza
Malek Hamza
Redouane Hamza (20 september 1976)
Abdelbasset Hannachi
Salim Helkin

I
Nesrine Imadali (24 april 1990)

J

K
Allel Karrar
Ahmed Kebaili
Mohamed Khalfa

L
Lyes Laadjel
Samir Ladjimi
Azedine Lagab
Eddy Lembo

M
Azzeddine Madani
Jean Mayen (Casablanca, 26 maart 1930)
Fethi Medjami (3 april 1980)
Kamel Mekaout
Hicham Menad (6 februari 1975)
Cherif Merabet
Zinedine Merabet
Mourad Mezned  
Mohamed Mir  
? Mohktari 
Marcel Molines

N

O

P

Q

R
Abdelkader Rahmani  
Abdelkader Reguigui

S
Bilal Saada
Miloud Saddouki   
Redouane Salah 
Mehrez Sayah 
Omar Slimane Zitoune (23 december 1974)   
Rostom Slimane Zitoune
Vincent Soler

T
Mohammed Taassist 
Khalil Tamarent (19 september 1979)   
Nieddline Tchambaz  
? Telailia
Mehdi Tigrine

U

V
Frederic Vaillant

W

X

Y

Z
Abdel-Kader Zaaf

 
Algerijnse
Wielrenners